Tex-mex har flere betydninger:
 Tex-mex (mad)
 Tex-mex (musik)